Durant l'année 2009, la station de radio australienne ABC Classic FM a mené une enquête au sujet des symphonies préférées des auditeurs. Les participants ont été autorisés à voter pour leurs trois symphonies préférées. L'enquête a été close fin .

Les œuvres ont été diffusées (à partir du numéro 100 jusqu'au numéro 1) du 12 au .

Programmation 
Pour plus de détails sur les œuvres diffusées, voir les notes de programmation de ABC Classic FM:
 Day 1: Numéros 100 à 86
 Day 2: Numéros 85 à 71
 Day 3: Numéros 70 à 58
 Day 4: Numéros 57 à 47
 Day 5: Numéros 46 à 34
 Day 6: Numéros 33 à 23
 Day 7: Numéros 22 à 13
 Day 8: Numéros 12 à 1

Par compositeur 
Les 32 compositeurs suivants ont été présentés dans le classement Classic 100 Symphony Classic:

Station de radio en Australie
Émission de musique classique à la radio
 
Liste en rapport avec la musique classique